Брэндон Сандерсон (, 19 декабря 1975 года) — американский писатель, пишущий в жанре фэнтези. Прежде всего известен своими книгами о «Космере», к которому относится значительная часть его книг, в первую очередь серии «Рождённый Туманом» и «Архив Буресвета», и своей работой над окончанием фэнтезийного цикла Роберта Джордана «Колесо Времени».

Биография 
Брэндон Сандерсон родился в декабре 1975 года в городе Линкольн (штат Небраска). Позже он переселился в Прово (штат Юта), где окончил Университет Бригема Янга. В 2000 году он получил степень бакалавра искусств по специальности «Английская словесность», а в 2005 году — степень магистра искусств по специальности «творческое письмо». В настоящее время Сандерсон является преподавателем на факультете английского языка в этом же университете. По вероисповеданию он член Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Брэндон с 7 июля 2006 года женат на Эмили Бушман, у них трое детей.

Литературное творчество

Раннее творчество 
Писать Брендон начал с очень раннего возраста, так, уже в пятнадцать лет он работал над романом, где события происходят в мире цикла «Архив Буресвета» () под названием Рошар. В 1997 году, в возрасте двадцати одного года, Брендон решил стать профессиональным писателем. К 2003 году он написал 12 неопубликованных романов. Тем не менее дебютный роман писателя под названием «Элантрис» () был опубликован Tor books в мае 2005 года. 2006 году вышел следующий роман писателя «Пепел и сталь» (), начинающий трилогию «Рождённый туманом» (). Второй том цикла — «Источник вознесения» () — вышел в 2007 году, а в начале следующего года вышла заключительная часть трилогии — «Герой веков» ().

Колесо Времени 
После смерти Роберта Джордана в сентябре 2007 года Брендон был выбран вдовой Джордана для завершения знаменитого цикла автора в жанре эпического фэнтези «Колесо Времени» (). В ходе работы над черновиками Брендон объявил, что книга получится слишком объемной и решил разбить её на три части, которые будут опубликованы по отдельности. Первая часть вышла в 2009 года под названием «The Gathering Storm». Вторая — 2 ноября 2010 года под названием «Towers of Midnight». Третья — «A Memory of Light» вышла 8 января 2013 года. В 2014 году последняя часть номинировалась на премию «Хьюго» в номинации «Лучший роман», войдя в пятёрку лучших.

Архив Буресвета и другие циклы Космера 
В 2010 году был опубликован один из важнейших романов автора «Путь Королей» (), который дал основу для новой, масштабной эпопеи «Архив Буресвета», в которой планируется десять томов. Вторая часть цикла под названием «Слова Сияния» () была выпущена 4 марта 2014 года. За «Путь Королей» и «Слова Сияния» Брендон был удостоен немалым числом наград, в том числе престижную , присуждаемую за произведения, написанные в жанре фэнтези, — за лучший роман, в 2011 и 2015 годах соответственно. Третья книга — «Давший клятву» () — вышла 14 ноября 2017 года. «Ритм Войны» (), четвёртая книга в цикле, вышла 17 ноября 2020 года. Помимо романов во вселенной «Архив Буресвета» также выпущены две новеллы: «Гранетанцор» () и «Осколок Зари» ().

По окончании первого пятикнижия «Архива Буресвета» автор планирует сделать перерыв в работе над циклом в несколько лет. Основные персонажи первого пятикнижия (Каладин, Далинар, Шаллан и прочие) во втором пятикнижии (при условии, что они доживут до него) будут появляться в интерлюдиях, или в качестве второстепенных персонажей. Главные роли возьмут на себя персонажи, появляющиеся сейчас лишь эпизодически. 4-я часть «Архива Буресвета» будет «книгой Эшонай/Венли». Флэшбэки из жизни Сзета написаны, и изначально планировалось включить их в третью или четвертую книгу, но, по факту, они переехали в пятую часть. Сандерсон предполагает, что 6-я книга будет «книгой Ренарина». Также известно, что во втором пятикнижии будет «книга Крадуньи».

По окончании «Архива буресвета-10» автор планирует выпустить трилогию-предысторию всей вселенной Космер, где главным действующим лицом будет Шут/Хойд. Будет рассказана история появления 16 осколков, владельцы которых наделены по сути божественной силой (Честь, Вражда, Разрушитель, Охранитель и т. д.). Первый роман трилогии имеет рабочее название Dragonsteel и написан ещё в 1999 году, но автор будет вносить значительные изменения при выпуске книги в будущем. По окончании данной трилогии, а также всех остальных серий, связанных с Космером (третья и четвёртая эры мира «Рождённых туманом», «Элантрис-2», «Убийца войн»-2 и т. д.), планируется выпустить заключительную трилогию-кроссовер по вселенной Космер.

В 2011 году вышла очередная книга автора — «Сплав Закона» (), относящаяся к циклу «Рождённый туманом», где события происходят через несколько столетий в том же, но уже в более развитом мире. Книга стала номинантом премии «Дэвида Геммела» за лучший роман. В 2015 году вышло продолжение книги под названием «Тени Истины» (), продолжающая историю о Ваксе и Уэйн, начатую в «Сплаве Закона». Третья часть — «Браслеты Скорби» () — вышла 26 января 2016 года. Данная работа в очередной раз стала номинантом премии «Дэвида Геммела» за лучший роман. Заключительная книга серии — «Потерянный метал» () — написана автором в 2021 году. На русском языке выйдет ориентировочно в 2023 году. В русскоязычных изданиях книги получили заголовок «Двурождённые», чтобы не было путаницы с оригинальной трилогией «Рождённый туманом».

В марте 2022 года Сандерсон объявил о том, что за время пандемии COVID-19 он тайно написал четыре ранее не запланированных романа. Действия трех из них происходят во вселенной Космер. Для финансирования этих книг Сандерсон запустил краудфандинговую компанию на сайте Kickstarter, собрав 15 млн долларов за первый её день. Позднее было раскрыто название первой из книг — Tress of the Emerald Sea.

Космер 
Стоит отметить, что действие в большинстве книг автора происходит в вымышленной вселенной «Космер», в которой действуют общие магические законы, а некоторые персонажи путешествуют между мирами, прыгая из одной книги в другую.

По предварительным подсчетам Брендона Сандерсона, по состоянию на 2016 год, полный цикл о Космере займет как минимум 40 книг, на тот момент из них было выпущено 12 романов, 6 повестей, 3 рассказа и 3 тома комиксов.

Произведения, относящиеся ко вселенной Космер

Циклы, относящиеся к другим литературным вселенным

Алькатрас 
 Алькатрас и Пески Рашида (2007). Вышла на русском языке в 2010 году.
 Алькатрас и Кости нотариуса (2008). Вышла на русском языке.
 Алькатрас и Рыцари Кристаллии (2009). На русском языке не выходила.
 Alcatraz Versus the Shattered Lens (2010). На русском языке не выходила.
 Alcatraz: The Dark Talent (2016). На русском языке не выходила.

Мстители / История Реконеров 
 Стальное Сердце (2013). На русском языке вышла в издательстве Азбука, Азбука-Аттикус.
 Митоз (2013). Рассказ. на русском языке не выходила, но существует любительский перевод.
 Огненный мститель (2015). На русском языке вышла в издательстве Азбука, Азбука-Аттикус.
 Звезда Напасть (2016). На русском языке вышла в издательстве Азбука, Азбука-Аттикус.

Легион 
 Легион (2012).
 Легион: на поверхности (2014).
 Ложь в глазах смотрящего (2018).
Повести вышли на русском языке в 2020 году в составе сборника «Легион. Стивен Лидс и множество его жизней»

Колесо Времени 
 Грядущая буря (2009). На русском языке не выходила, но существует любительский перевод.
 Башни Полуночи (2010). На русском языке не выходила, но существует любительский перевод.
 Память Света (2013). На русском языке не выходила, но существует любительский перевод.
 Река душ (2013). Рассказ. На русском языке не выходил, но существует любительский перевод.
 Fire within the Ways (2018). Ранее исключённый отрывок из «Памяти Света», переработанный в отдельный рассказ. Не входит в канон, так как действия персонажей не проходили по внутренней хронологии Колеса Времени (по сути, если бы этот отрывок остался, персонажи были бы в двух местах одновременно). На русском языке не выходил, но существует любительский перевод.

Другие произведения 
 Dark One — в процессе написания как книги, так и сценария к одноимённому сериалу. Young adult. Юноша узнает, что существует волшебный мир, в котором он знаменит, так как является избранным… стать повелителем тьмы. Позиционируется Сандерсоном как «Гарри Поттер от лица Волан-де-Морта».
 Infinity Blade: Awakening (2011) — новелизация одноимённой игры. На русском языке не выходила.
 Идеальный Штат (2015) — повесть в жанре фантастики. Сетевая публикация.

Награды 
 Премия имени Дэвида Геммела 2011 года в области фэнтези: роман «The Way of Kings» (Путь королей)
 Премия имени Дэвида Геммела 2015 года в области фэнтези: роман «The Words of Radiance» (Слова Сияния)
 Премия «Хьюго» за лучшую повесть 2013 года: «The Emperor’s Soul» (Душа императора)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Брэндона Сандерсона на сайте Лаборатория Фантастики
 Профиль Брэндона Сандерсона на Writertopia
 Персональный сайт Брэндона Сандерсона
 Перевод блога Брендона Сандерсона на сайте Детей Света

Интервью 
 SFFWorld
 iscifi.tv
 Interview with Brandon for SciFi.bg in english

Писатели США